Adam Dickinson (Liverpool, 5 de novembro de 1986) é um futebolista inglês que atua como atacante. Atualmente, joga no Auckland City.

Referências

Ligações externas 
 Perfil no Transfermarkt

Futebolistas da Inglaterra
Naturais de Liverpool